Lenox (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Lenox (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Lenox (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts